Jan Tkocz (ur. 1939) – polski geograf
 Jan Tkocz (ur. 1940, zm. 2009) – polski żużlowiec